Лос Пуертос има више значења:

 Лос Пуертос (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пуертос, Колонија лос Пуертос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пуертос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику